Ко́лман Дже́йсон Доми́нго (; род. 28 ноября 1969) — американский актёр, драматург и режиссёр. Номинант на премию «Тони». Наиболее известен по фильмам «Линкольн» (2012), «Сельма» (2014) и «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (2018), а также по роли Виктора Стрэнда в телесериале «Бойтесь ходячих мертвецов» (2015 — ).

Ранние годы 
Доминго родился в Филадельфии, Пенсильвания. Он имеет гватемальские корни со стороны отца. Он окончил старшую школу Овербрук и университет Темпл, где изучал журналистику.

Карьера 
После окончания учёбы Доминго переехал в Сан-Франциско, Калифорния, где начал актёрскую карьеру, работая преимущественно в театре. Он исполнил роль мистера Франклина Джонса в мюзикле «Проходящий незнакомец», впервые постановленного в Публичном театре. Он вернулся к своей роли в бродвейской постановке и выиграл премию Obie как часть актёрского состава.

Доминго написал и исполнил шоу одного актёра, «Мальчик и его душа», премьера которого состоялась в 2010 году, и которая принесла ему премию Люсиль Лортел, а также номинации на премии «Драма Деск» и Лиги Драмы. За роль в мюзикле «Парни из Скоттсборо» он получил номинации на премии «Тони» и Лоренса Оливье.

Начиная с 2015 года, Доминго исполняет роль Виктора Стрэнда в телесериале «Бойтесь ходячих мертвецов». Он изначально присоединился к сериалу с повторяющейся ролью, однако со второго сезона был повышен до основного актёрского состава.

Личная жизнь 
Доминго — гей. С 2014 года он состоит в браке с Раулем Доминго (при рождении Актанов).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Театральные режиссёры по алфавиту
Театральные режиссёры XX века
Театральные режиссёры XXI века
Театральные режиссёры США
Режиссёры телевидения США
Выпускники Университета Темпл
Лауреаты премии Obie
Лауреаты GLAAD Media Awards
Киноактёры США